NBZ ist die Abkürzung für:

 Neue Banater Zeitung
 Neue Berliner Zeitung
 Neue Bild Zeitung
 Neue Bewegung für die Zukunft
 Nüchternblutzucker, siehe Blutzucker#Normalwerte

NBZ